Vara de Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vara de Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Vara de Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar